NRB (onderneming), een Belgisch IT-bedrijf
 Nieuwe religieuze beweging